Raiffeisen steht für:

 Raiffeisen, ein Marken- bzw. Namensteil von mehr als 330.000 Unternehmen
 die Raiffeisen Waren GmbH, ein Handelsunternehmen für Produkte und Dienstleistungen aus dem Agrarbereich

Personen:
 Amalie Raiffeisen (1846–1897), Tochter von Friedrich Wilhelm Raiffeisen
 Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888), deutscher Volkswirt und Genossenschaftsgründer
 Gottfried Friedrich Raiffeisen (1782–1849), Bürgermeister von Hamm (Westerwald)
 Johann Carl Ludwig Raiffeisen (1749–1814), evangelischer Theologe
 Karl von Raiffeisen (1820–1888), Generalsuperintendent von Heilbronn

Siehe auch:
 Raiffeisenstraße
 Raiffeisen-Turm, 35 Meter hoher Holzfachwerkturm und befindet sich etwa 5 km nördlich von Altenkirchen auf dem 388,2 m ü. NHN hohen Beulskopf